O Campeonato Nacional de Futebol Feminino de 2014/2015, foi a 30ª edição do maior escalão de Futebol Feminino de Portugal.

2ª Fase Apur. Campeão

Calendário

2ª Fase Manutenção

Calendário

1ª Fase Campeonato

Calendário

 Todos os Campeonatos - http://www.zerozero.pt/competicao.php?id_comp=143&op=palmares